Das älteste Gewerbe steht für:

 Das älteste Gewerbe (1974), japanisches Filmdrama
 Das älteste Gewerbe (2009), deutscher Dokumentarfilm 
 eine Umschreibung für Prostitution nach einem Zitat aus Rudyard Kiplings Erzählung On the City Wall (1889)